Dividida em várias etapas, a edição 2008 do Campeonato Paulista de Rugby conta com a participação de cinco equipes:
Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
Pasteur Athletique Club - São Paulo
Rio Branco Rugby Clube - São Paulo
São José Rugby Clube - São José dos Campos
São Paulo Athletic Club - São Paulo

Estatísticas da Edição 2008 - Masculino Adulto

Tabela de jogos 

2008
Rugby de 2008 no Brasil